Kleine Freiheit ist die Bezeichnung für:
 Kleine Freiheit (1978), schweizerischer Film von Hans-Ulrich Schlumpf
 Kleine Freiheit (2003), deutscher Film von Yüksel Yavuz
 Kleine Freiheit (Schiff), Fahrgastschiff der Reederei FRS HanseFerry
 Kleine Freiheit (Club), Liveclub in Osnabrück
 Helen Dorn: Kleine Freiheit, deutscher Fernsehfilm von Marcus O. Rosenmüller (2020)

Siehe auch:
 Theater Die Kleine Freiheit